Roosevelt Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roosevelt Elementary School (Florida), ID-Nr. 06000443
 Roosevelt Elementary School (Iowa), ID-Nr. 04001402